Brett Andrew Hull, ameriški hokejist, * 9. avgust 1964, Belleville, Ontario, Kanada.

Hull je bil leta 1984 kot 117. izbran na NHL naboru s strani kluba Calgary Flames, za katerega je zaigral v sezoni 1985/86. V ligi NHL, kjer je igral še za klube St. Louis Blues, Dallas Stars, Detroit Red Wings in Phoenix Coyotes, je skupno odigral 1269 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 741 golov in 650 podaj, ter 202 tekmi končnice, na katerih je dosegel 103 gole in 87 podaj. Dvakrat je osvojil Stanleyjev pokal, v sezonah 1998/99 z Dallas Starsi in 2000/01 z Detroit Red Wingsi. Za osvojitev svojega prvega Stanleyjevega pokala je dosegel odločilni gol v tretjem podaljšku šeste tekme v finalni seriji proti vratarju Buffalo Sabresov, Dominiku Hašku. Gol je sporen, ker je bil dosežen ob tem, ko je bil Hull z eno nogo v vratarjevem prostoru. Ob koncu kariere je bil s 741-imi goli v rednem delu tretji na večni lestvici lige NHL. Ob Waynu Gretzkyju mu je kot edinemu hokejistu v ligi NHL več kot enkrat uspelo doseči petdeset golov na petdesetih tekmah.

Za ameriško reprezentanco je nastopil na dveh Olimpijskih igrah, 1998 in 2002, kjer je osvojil srebrno medaljo. Skupno je na olimpijskih turnirjih odigral deset tekem, na katerih je dosegel pet golov in šest podaj. Ob tem je za reprezentanco nastopil še na Svetovnem prvenstvu 1986, Kanadskem pokalu 1991, kjer je osvojil srebrno medaljo, ter Svetovnem pokalu v letih 1996, kjer je osvojil zlato medaljo, in 2004.

Tudi njegov oče Bobby Hull in stric Dennis Hull sta bila hokejista lige NHL. 5. decembra 2006 so v klubu St. Louis Blues upokojili njegov dres s številko 16. Leta 2008 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL, kjer sta sprejeta kot edina oče in sin. Istega leta je bil sprejet tudi v Ameriški hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| Penticton Knights
| BCJHL
| 82/83
| 
| 50
| 48
| 56
| 104
| 
| 27
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Penticton Knights
| BCJHL
| 83/84
| 
| 56
| 105
| 83
| 188
| 
| 20
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Univerza Minnesota-Duluth
| WCHA
| 84/85
| 
| 48
| 32
| 28
| 60
| 
| 12
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Univerza Minnesota-Duluth
| WCHA
| 85/86
| 
| 42
| 52
| 32
| 90
| 
| 46
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 85/86
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 7
| 4
| 11
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Moncton Golden Flames
| AHL
| 86/87
| 
| 67
| 50
| 42
| 92
| 
| 16
| 
| 3
| 2
| 2
| 4
| 
| 2
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 86/87
| 
| 5
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
| 
| 4
| 2
| 1
| 3
| 
| 0
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 87/88
| 
| 52
| 26
| 24
| 50
| 
| 12
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 87/88
| 
| 13
| 6
| 8
| 14
| 
| 4
| 
| 10
| 7
| 2
| 9
| 
| 4
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 88/89
| 
| 78
| 41
| 43
| 84
| 
| 33
| 
| 10
| 5
| 5
| 10
| 
| 6
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 89/90
| 
| 80
| 72
| 41
| 113
| 
| 24
| 
| 12
| 13
| 8
| 21
| 
| 17
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 90/91
| 
| 78
| 86
| 45
| 131
| 
| 22
| 
| 13
| 11
| 8
| 19
| 
| 4
|-
| ZDA
| Kanadski pokal
| 91
|
| 8
| 2
| 7
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 91/92
| 
| 73
| 70
| 39
| 109
| 
| 48
| 
| 6
| 4
| 4
| 8
| 
| 4
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 92/93
| 
| 80
| 54
| 47
| 101
| 
| 41
| 
| 11
| 8
| 5
| 13
| 
| 2
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 93/94
| 
| 81
| 57
| 40
| 97
| 
| 38
| 
| 4
| 2
| 1
| 3
| 
| 0
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 94/95
| 
| 48
| 29
| 21
| 50
| 
| 10
| 
| 7
| 6
| 2
| 8
| 
| 0
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 95/96
| 
| 70
| 43
| 40
| 83
| 
| 30
| 
| 13
| 6
| 5
| 11
| 
| 10
|-
| ZDA
| Svetovni pokal
| 96
|
| 7
| 7
| 4
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 96/97
| 
| 77
| 42
| 40
| 82
| 
| 10
| 
| 6
| 2
| 7
| 9
| 
| 2
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 97/98
| 
| 66
| 27
| 45
| 72
| 
| 26
| 
| 10
| 3
| 3
| 6
| 
| 2
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 98/99
| 
| 60
| 32
| 26
| 58
| 
| 30
| 
| 22
| 8
| 7
| 15
| 
| 4
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 99/00
| 
| 79
| 24
| 35
| 59
| 
| 43
| 
| 23
| 11
| 13
| 24
| 
| 4
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 00/01
| 
| 79
| 39
| 40
| 79
| 
| 18
| 
| 10
| 2
| 5
| 7
| 
| 6
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 01/02
| 
| 82
| 30
| 33
| 63
| 
| 35
| 
| 23
| 10
| 8
| 18
| 
| 4
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 3
| 5
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 02/03
| 
| 82
| 37
| 39
| 76
| 
| 22
| 
| 4
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 03/04
| 
| 81
| 25
| 43
| 68
| 
| 12
| 
| 12
| 3
| 2
| 5
| 
| 4
|-
| ZDA
| Svetovni pokal
| 04
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 05/06
| 
| 5
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1373
| bgcolor="#7FFF00" | 812
| bgcolor="#7FFF00" | 713
| bgcolor="#7FFF00" | 1525
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 504
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 203
| bgcolor="#7FFF00" | 105
| bgcolor="#7FFF00" | 89
| bgcolor="#7FFF00" | 194
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 75
|}

Glej tudi 
 Seznam ameriških hokejistov na ledu

Viri 

 
 
 

Živeči ljudje

Ameriški hokejski desnokrilni napadalci
Ameriški hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za ZDA
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za ZDA
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1984
Hokejisti Moncton Golden Flames
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Phoenix Coyotes
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Ameriški hokejski hram slavnih
Ameriški Kanadčani